Saran puede referirse a:

Saran, comuna francesa situada en Loiret.

Saran, ciudad situada en la provincia de Karaganda.